Battaglia di Alnwick (13 novembre 1093), svoltasi nei pressi di Alnwick, nel Northumberland, Inghilterra, al termine della quale il re di Scozia Malcolm III di Scozia, conosciuto anche come Malcolm Canmore, fu ucciso assieme a suo figlio Edoardo, da uno schieramento di cavalieri inglesi al comando di Roberto di Mowbray
 Battaglia di Alnwick (11-13 luglio 1174), svoltasi nei pressi di Alnwick, nel Northumberland, Inghilterra, al termine della quale il re di Scozia, Guglielmo il Leone si arrese a Ranulf de Glanvill, alla guida delle truppe del Regno d'Inghilterra